Кудела () — фамилия.
 Кудела, Ондржей (род. 1987) — чешский футболист.
 Кудела, Ярослав (1906—1944) — словацкий партизан времён Второй мировой войны.